Kozlovka (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Kozlovka (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Kozlovka (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, a Rússia
 Kozlovka (Komi), localitat de la república de Komi, a Rússia
 Kozlovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia